Anže je (so) lahko:

Anže, moško ime
Anže, naselje v občini Krško